You Don't Know (canção de Cyndi Lauper)
You Don't Know (canção de Shady Records) — You Don't Know (canção de Ca$his)

Desambiguações de música